Banovo je lahko:
 Banovo Polje (Srbija)
 Banovo (Hrvaška)